Gábor György (1687–1715) Zala vármegye alispánja, országgyűlési követe, földbirtokos
 Gábor György (1902–1973) újságíró, író, esztéta, műfordító, tanár
 Gábor György (1913–1979) orvos, belgyógyász, kardiológus, egyetemi tanár
 Gábor György (1954) filozófus, egyetemi tanár
 Gábor György (1955) állatorvos

Jegyzetek